Руснаците са трети по численост народ в Киргизстан, след киргизите и узбеките. Към началото на 2014 година те са 369 939 души, или 6,4 % от населението на страната. Поради засилената емиграция числеността им през годините намалява.

Численост и дял 
Численост и дял на руснаците в Киргизстан според преброявания и оценки на населението през годините:

В административно-териториално отношение

Чуйска област

Исъккулска област

Таласка област

Образование 
Ниво на образование при руснаците на възраст над 15 години през годините (в %):

Език 

При преброяването на населението през 1999 година 99,9 % от руснаците заявяват че техен роден език е руски. Делът на хората на 15 и повече години, които владеят втори език е 6,4 % (2,3 % киргизки, 0,4 % узбекски, 3,7 % други езици).

Вижте също 
 Население на Киргизстан

Източници

Външни препратки 
 За живота на руснаците в съвременен Киргизстан

Етнически групи в Киргизстан
Киргизстан